Афразия ()

 Афразия (греч.) — скудость речи или немота из-за поражения интеллекта.
 Афразия (Еврафразия) — суперконтинент и крупнейший массив суши на Земле, включающий материки Африку и Евразию.

Примечания